Ozaki ist der Familienname folgender Personen:
 Akemi Ozaki (* 1977), japanische Langstreckenläuferin
 Eiichirō Ozaki (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Ozaki Hōsai (1885–1926), japanischer Haikuist
 Ozaki Hotsumi (1901–1944), japanischer Spion

 Ozaki Kihachi (1892–1974), japanischer Schriftsteller
 Kiyohiko Ozaki (1943–2012), japanischer Sänger
 Kōsuke Ozaki (* 1992), japanischer Biathlet
 Ozaki Kōyō (1868–1903), japanischer Schriftsteller
 Kuniko Ozaki (* 1956), japanische Diplomatin und Juristin
 Makoto Ozaki (* 1940), japanischer Schriftsteller und Übersetzer
 Mari Ozaki (* 1975), japanische Langstreckenläuferin
 Masanao Ozaki (* 1967), japanischer Politiker, Gouverneur von Kōchi
 Masashi Ozaki (* 1947), japanischer Profigolfer
 Mikio Ozaki (* um 1955), japanischer Badmintonspieler
 Minami Ozaki (* 1968), japanische Mangaka
 Naomichi Ozaki (* 1956), japanischer Profigolfer
 Risa Ozaki (* 1994), japanische Tennisspielerin
 Satoshi Ozaki (1929–2017), japanisch-US-amerikanischer Physiker
 Ozaki Shirō (1898–1964), japanischer Schriftsteller
 Yoshimi Ozaki (* 1981), japanische Langstreckenläuferin
 Yūji Ozaki (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ozaki Yukio (1858–1954), japanischer Politiker und einer der Väter der japanischen parlamentarischen Demokratie
 Yūshi Ozaki (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Yutaka Ozaki (1965–1992), japanischer Pop-Sänger